Сен-Пале:
 Сен-Пале — кантон во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Сен-Пале — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Сен-Пале — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Сен-Пале — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.
 Сен-Пале — коммуна во Франции, в департаменте Шер.

См. также 
 Сен-Пале-де-Негриньяк
 Сен-Пале-де-Фиолен
 Сен-Пале-сюр-Мер